Les Pionniers (Os Bandeirantes), film franco-brésilien de Marcel Camus, sorti en 1959.
 Les Pionniers, surnom de la première sélection française de rugby à XIII, partie en tournée en Angleterre en .
 Les Pionniers, roman de Fenimore Cooper appartenant au cycle des Histoires de Bas-de-Cuir.